Es uno de los personajes principales en el programa "Los hermanos Venture" que se transmitía en el bloque de animación Adult Swim de Cartoon Network. Sirve como una parodia de Doc Savage, Race Bannon y otros personajes similares de otros programas de aventuras.

Historia 
Brock es hijo de una madre soltera, nació en Omaha, Nebraska, aparentemente alrededor de la década de 1960. Es mitad Sueco, un cuarto Polaco y un cuarto Winnebago. Tiene un hermano que nunca ha sido nombrado o visto en la serie.

En algún tiempo alrededor del final de los 70´s o principio de los 80´s, recibió una beca escolar de football americano para una universidad sin nombre, posiblemente la universidad de Nebraska, donde sus amigos estudiantes fueron Thadeus "T.S." Venture, Pete White y Werner Ünderbheit. 

La carrera universitaria de Brock se acabó una sombría tarde cuando durante una práctica accidentalmente mató a Tommy, el quarterback sordo del equipo. Acechado por la culpa o posiblemente por haber sido sacado del equipo (o ambas cosas), Brock empezó a beber fuertemente y regreso a su dormitorio para sacar sus frustraciones golpeando al Dr.Venture y a otros estudiantes en un ataque de ira. Esta cadena de eventos hizo que Brock perdiera su beca y decidiera unirse al ejército. 

Poco se sabe de su servicio militar, solamente que sirvió para los Marines. Algunos años después, Brock se unió a la oficina secreta de inteligencia (en inglés con las siglas O.S.I., iguales que las de la Oficina de Inteligencia Científica para la cual trabajaba Steve Austin en "El hombre nuclear"), una organización de super espías que ha estado defendiendo los intereses de Estados Unidos desde "la segunda revolución Americana (la invisible)".

Fue entrenado por el coronel Hunter Gathers, un brillante pero excéntrico agente secreto, cuyas enseñanzas ayudaron a Brock a obtener el nivel 8, "clase A Licencia para matar", que usa con una licencia que expiró en un episodio y se enteró cuando le mostró su licencia a otro militar para probar su identidad.

La oficina secreta de inteligencia eventualmente le dio a Samson su misión actual: Proteger al Dr. Thadeus Venture y a su familia, específicamente para proteger que los inventos del Dr.Venture no caigan en manos de villanos y amenazas para la seguridad nacional. El nombre código de su misión es Operación cobija de Rusty.

Personalidad y relaciones personales 
Brock refleja el típico estereotipo "silencioso pero mortal". Cuando atraviesa por un momento de ira, exhibe una fuerza casi sobre-humana y es capaz de soportar casi cualquier castigo físico imaginable. No soporta ser tocado por sorpresa, o cuando duerme, llegando en algunas ocasiones a matar o dejar en grave estado a quien se atreva a hacerlo. Otra de las características de Brock es que desde que trabaja para los Venture no utiliza ningún arma de fuego, aparte de su habilidad en la lucha cuerpo a cuerpo y su cuchillo de combate.

A través de la serie él ha sido:
 Atropellado por una camioneta
 Lastimado en el hombro por un disparo a corta distancia
 Contenido con más de una docena de dardos tranquilizantes
 Enterrado vivo
 Golpeado en la cabeza con una silla plegable
 Expulsado al espacio exterior
 Atropellado por varios automóviles
 Se le han practicado exámenes rectales sin anestesia

Aun así, la peor herida que sufrió fue desmayarse por alguna horas. Una cirugía simple para remover una bala reveló que en el cuerpo de Brock había: Tres balas más, un dardo, dos dientes de tiburón, una punta de bayoneta y un clip doblado. Nada de lo anterior parecía molestarlo en lo absoluto.

La habilidad de Brock para resistir dolor solo es superada por su habilidad para provocarlo, cosa que hace con mucho entusiasmo. Como se ha mencionado, tiene licencia para matar y ha probado que es capaz y está dispuesto a matar a cualquiera que represente una amenaza para su misión. 

Algunos actos violentos que ha realizado son los siguientes:
 Luchar con un cocodrilo y neutralizarlo antes de dejarlo inconsciente
 Matar y despellejar completamente a un oso polar en menos de 5 segundos
 Volar la cabeza de un hombre con una calceta llena de regalos de fiesta
 Sacarle el ojo a un hombre y hacer que "baile como una marioneta" con sus propios nervios oculares
 Clavar al doctor Venture a una pared con una pistola de clavos (aunque lo hizo para prevenir que se lastimara más en una caída)
 Fue dejado inconsciente cuando le dispararon con más de una docena de dardos tranquilizantes, mientras era arrollado una y otra vez con un camioneta y después lo enterraron vivo, todo esto mientras el mantenía un agarre mortal al cuello de un hombre (no pudieron quitar al hombre del brazo de Brock, así que los enterraron juntos)
 Dejar caer su Dodge Charger 1969 desde un avión en el techo de un edificio y después conducir por todo el edificio atropellando a varios secuaces del Monarca.
 Al menos en una ocasión, orinó sobre lo que parecía ser el cadáver de una momia, con la creencia de que orinando sobre ella prevendría cualquier tipo de reanimación en ella.

Personas que influyen directamente

Molotov Cocktease 
Aunque los detalles de los trabajos que ha hecho Brock para la oficina secreta de inteligencia aún son misteriosos, un aspecto en específico que ha marcado a Brock considerablemente es su relación de amor/odio con una exagente de la KGB ahora convertida en mercenaria, Molotov Cocktease. 

Se conocieron cuando Brock empezaba su carrera como agente en una misión en París. Los dos fueron a un cuarto de hotel, solo para terminar amarrando a Brock a la cama, impalarlo con sus cuchillos y prenderle fuego al cuarto. A pesar del grave peligro, Brock estaba más preocupado porque ella se había llevado sus cigarros, ella aventó uno a su pecho después de oír sus suplicas de no llevárselos.

Molotov sirve como un perfecto enemigo para Brock, eficientemente letal y extremadamente difícil de matar y su rivalidad ha llevado a mucho derramamiento de sangre. Molotov mató al compañero de Brock, en respuesta el mató al padre de Molotov. En otra etapa de la relación, Brock se las arregló para sacarle el ojo izquierdo a Molotov, que aún conserva en una jarra en su habitación, como una clase de recuerdo amoroso. Las cosas se pusieron más complicadas cuando Molotov decidió usar un cinturón de castidad, lo que frustro a Brock y lo desabilito para actuar acorde a su atracción sexual hacia su nemesis. Esta atracción sexual mutua ha llevado a que su rivalidad disminuya un poco y hasta cierto punto se han convertido en una especie de amigos, a tal grado que Molotov accedió a suplantar a Brock como guardaespaldas de la familia Venture mientras Brock estaba ausente por una cuestión de trabajo.

Los Hermanos Venture
Personajes de dibujos animados